2-ий Чемпіонат Росії з футболу проходив у 1993 році. Титул чемпіона Росії вдруге здобув футбольний клуб Спартак (Москва).

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб ЦСКА взяв участь у Кубку володарів кубків 1994—1995 як фіналіст Кубку Росії 1993—1994.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Перехідний турнір 

Позначення:

Посилання 
 Чемпіонат Росії на RSSSF

Сезони чемпіонату Росії з футболу
1993 у Росії
Росія